Васи́лий Влади́мирович Хмеле́вский (14 января 1948 — ?) — советский легкоатлет, бронзовый призёр Олимпийских игр. Мастер спорта международного класса. Награждён медалью «За трудовое отличие».

Карьера 
Воспитанник ДЮСШ г. Щучина Гродненской области. На Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году Василий завоевал бронзовую медаль в метании молота, уступив восточногерманцу Йохену Заксе и своему соотечественнику Анатолию Бондарчуку.

Двукратный бронзовый призёр чемпионата СССР в 1971 и 1972 годах.

Примечания

Ссылки 
 

Метатели молота СССР
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1972 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1972 года
Мастера спорта СССР международного класса
Награждённые медалью «За трудовое отличие»